Ян Готхольд Бемар, немецкий вариант — Йоганн Готхольд Бёмар (, , 29 марта 1706 года, деревня Будестецы, курфюршество Саксония — 1 сентября 1783 года, Будишин, курфюршество Саксония) — лютеранский священнослужитель и серболужицкий писатель.

Биография 
Родился 12 марта 1706 года в деревне Будестецы в семье лютеранского пастора и серболужицкого переводчика Библии Яна Бемара. После окончания будишинской гимназии изучал с 1725—1727 года теологию в Йене и в 1727—1728 годах — Лейпциге. До 1734 года работал домашним учителем. С 1730 года по 1732 год обучал своего родного брата Готтрау. В 1734 году был назначен настоятелем в лютеранский приход в серболужицкой деревне Холм. В 1742 году был направлен в деревню Долга-Борщ, где служил до 1745 года, когда был назначен настоятелем лютеранской общины в Будишине. С 1755 года по 1770 года служил диаконом и после до своей смерти в 1783 году служил архидиаконом в церкви святого Петра в Будишине.

Написал несколько научно-популярных философских сочинений на немецком языке, которые издавал под псевдонимом. Некоторые его сочинения выдержали несколько изданий.

Младший брат Яна Готхельфа и старший брат Яна Готтрау. Его сын Эрнст Иммануэль Бемар был лютеранским настоятелем в деревне Клетно.

Сочинения 
 Joh. Albr. Bengels prophetische Zeitrechnung. Leipzig 1751, 1773
 Das Zeugnis der ersten jüdischen und christlichen Kirche von dem göttlichen Ursprunge der heiligen Schrift. Budissin 1756.
 Zwei Gespräche von der Unsterblichkeit der Seele zwischen einem Bauer und einem Offizier, welcher ein Materialist ist. Budissin 1760, Leipzig 1768.

Примечания

Литература 
 

Лужицкие писатели